Соревнования в мужском фристайле в дисциплине ски-кросс на зимних Олимпийских играх 2018 прошли 21 февраля в сноу-парке «Феникс». В Пхёнчхане выступили 32 фристайлиста. Квалификация на Игры осуществлялась согласно рейтингу FIS.

Действующим олимпийским чемпионом являлся французский фристайлист Жан-Фредерик Шапюи.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Результаты

Квалификация 
В квалификационном раунде участвуют 32 фристайлиста. В следующий раунд проходят все спортсмены, которые распределяются по заездам, в соответствии с местом по итогам квалификации.

Плей-офф

1/8 финала 

 Заезд 1

 Заезд 3

 Заезд 5

 Заезд 7

 Заезд 2

 Заезд 4

 Заезд 6

 Заезд 8

Четвертьфинал 

 Заезд 1

 Заезд 3

 Заезд 2

 Заезд 4

Полуфинал 

 Заезд 1

 Заезд 2

Финал

Малый финал

Большой финал

Ссылки 
 Фристайл на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международной федерации лыжных видов спорта (FIS)
 Программа соревнований